Pouvoir civil peut faire référence à:
 Pouvoir civil, une doctrine
 Pouvoir civil, un parti politique russe

Pouvoir